Alive est le  album de Faylan, sorti sous le label Lantis le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon et reste classé 3 semaines.

Présentation 
Il contient ses quatre derniers singles, Last vision for last, Honnou no Doubt, Rasen, Arui wa Seinaru Yokubou. et Tomoshibi excepté les deux singles, Senjou ni Saita Ichirin no Hana et Shumatsu no Fractale. Il sort en format CD et CD+DVD; le DVD contient un live qui a eu lieu à Osaka.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album musical sorti en 2011